«Out in L.A.» — збірка американського гурту «Red Hot Chili Peppers». Випущена 1 листопада 1994 року.

Список композицій 

 «Higher Ground» (12" Vocal Mix) — 5:18
 «Hollywood (Africa)» (Extended Dance Mix) — 6:33
 «If You Want Me to Stay» (Pink Mustang Mix) — 7:03
 «Behind the Sun» (Ben Grosse Remix) — 4:43
 «Castles Made of Sand» (Live) — 3:18
 «Special Secret Song Inside» (Live) — 3:12
 «F.U.» (Live) — 1:17
 «Get Up and Jump» (Demo Version) — 2:37
 «Out in L.A.» (Demo Version) — 1:56
 «Green Heaven» (Demo Version) — 3:50
 «Police Helicopter» (Demo Version) — 1:12
 «Nevermind» (Demo Version) — 2:09
 «Sex Rap» (Demo Version) — 1:35
 «Blues for Meister» — 2:54
 «You Always Sing the Same (Demo Version)» — 0:16
 «Stranded» — 0:24
 «Flea Fly» — 0:39
 «What It Is» — 4:03
 «Deck the Halls» — 1:02

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Збірки Red Hot Chili Peppers
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми